Schwarzmüller heißen:

 Theo Schwarzmüller  (* 1961), deutscher Historiker
 Schwarzmüller (Unternehmen), Schwarzmüller GmbH, größter österreichischer Anhänger- u. Karosseriefabrikant
 Schwarzmüller (Ortsteil), Ortsteil der Gemeinde Freinberg in Oberösterreich